Tjäderträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjäderträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (9,6 ha)
Tjäderträsket (Malå socken, Lappland, 724520-161673), sjö i Malå kommun,  (2,22 km²)
Tjäderträsket (Malå socken, Lappland, 725955-162166), sjö i Malå kommun,  (16,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn